Langenfeld kan henvise til:

 Langenfeld (Rheinland)
 Langenfeld (Mittelfranken)